Азовка — один з підвидів виду фоцена звичайна (Phocoena phocoena) родини Фоценові (Phocoenidae Gray, 1825), єдиний представник китоподібних в Азовському морі.
 «Азовка» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Азовка» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.